El Tanque kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Tanque, delstaten Mexiko, 
 El Tanque, Tlapehuala, 
 El Tanque, Teloloapan, 
 El Tanque, Chiapas, 
 El Tanque, Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar